Scobura är ett släkte av fjärilar. Scobura ingår i familjen tjockhuvuden. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tjockhuvuden
Scobura